MYO1E () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 108 амінокислот, а молекулярна маса — 127 062.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну, ліпідами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки